Stortorp kan syfta på:

 Stortorp, Örebro kommun – en ort i Norrbyås socken i Örebro kommun
 Stortorp, Huddinge kommun – tidigare gods och numera vårdhem och villaområde i Huddinge kommun
Stortorp (naturreservat) - naturreservat i Boxholms kommun